Эльбру́сский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации.

Административный центр — город Тырныауз.

География 
Эльбрусский район расположен в юго-западной части Кабардино-Балкарии и граничит: на западе — с Зольским районом, на севере — с Баксанским районом, на востоке — с Чегемским районом КБР. На юге проходит граница с Грузией. Площадь территории района составляет 1850,4 км².

Рельеф территории района — горный. Основной земельный массив расположен в высокогорной зоне, непригодный для проживания людей. Через территорию района проходят параллельно друг другу проходят раззличные хребты и горные массивы. Также на территории района находится самая высокая точка в России — гора Эльбрус.

История 
Район первоначально был образован 28 января 1935 года согласно постановлению № 92 Президиума Кабардино-Балкарского облисполкома из Гунделенского, Лашкутинского, Былымского, Нижне-Баксанского, Верхне-Баксанского и Эльбрусского сельсоветов разукрупнённого Балкарского района.

20 апреля 1937 года из Верхне-Баксанского сельсовета был выделен Чалмасский сельсовет (п. Верхний Кылды, п. Нижний Кылды, п. Камыш, п. Тегерек-Тала, п. Верхний Чалмас, п. Нижний Чалмас, п. Средний Чалмас, п. Чалмас).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1944 года, в связи с депортацией балкарского народа в Среднюю Азию, южная часть Эльбрусского района была передана в Верхне-Сванетский район Грузинской ССР.

В 1944 и 1947 годах из Баксанского района в Эльбрусский были переданы ряд населённых пунктов.

В 1957 году из Верхне-Сванетского района Грузинской ССР в восстановленную КБАССР были возвращены ранее изъятые у неё земли.

Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР от 20.12.1962 года Эльбрусский район был упразднён: его северная часть была передана в состав Баксанского района (сёла Бедык, Гунделен, Лашкута), а остальная территория преобразована в Тырныаузский городской Совет.

Указом Парламента КБР № 16 П-П от 5 мая 1994 года Эльбрусский район был восстановлен на территории, ранее подчинённой Тырныаузскому горсовету, а также из части Баксанского района: во вновь образованный Эльбрусский район были снова переданы сёла Бедык, Кёнделен и Лашкута.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Тырныауз) составляет  % от всего населения района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 16 682 чел. (46,0 %). Женщины — 19 578 чел. (54,0 %).

Средний возраст населения: 35,5 лет. Средний возраст мужчин: 34,0 лет. Средний возраст женщин: 36,9 лет.

Медианный возраст населения: 33,5 лет. Медианный возраст мужчин: 31,5 лет. Медианный возраст женщин: 35,6 лет.

Муниципальное устройство 
В Эльбрусский муниципальный район входят 7 муниципальных образований, в том числе  1 городское и 6 сельских поселений:

Населённые пункты 

В Эльбрусском районе 11 населённых пунктов, в том числе один город и 10 сельских населённых пунктов.

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
 Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района — выборный представительный орган района;
 Председатель совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района — высшее должностное лицо района;
 Местная администрация Эльбрусского муниципального района — исполнительно-распорядительный орган района;
 Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района — глава исполнительной власти в районе.

 Глава местной (районной) администрации 
 Залиханов Каншаубий Хажи-Омарович (с 22 февраля 2017 года)

 Председатель Совета местного самоуправления
 Отаров Исмаил Магомедович (с 15 февраля 2012 года)

Адрес администрации Эльбрусского муниципального района: город Тырныауз, пр-т. Эльбрусский, № 34.

Экономика 
По состоянию на 1 июля 2004 года на территории Эльбрусского района расположено 437 предприятий, организаций, учреждений и обществ. Сельскохозяйственное производство представлено в районе тремя предприятиями: МУП «Былым», племсовхоз «Эльбрусский» и ЗАО НП «Кёнделен».

На территории Эльбрусского района находится крупнейшее (Тырныаузское) вольфрамо-молибденовое месторождение, разрабатываемое с 1940 года и являвшееся в своё время градообразующим предприятием города Тырныауз. Месторождение включает более 50% российских запасов вольфрама и около 15% запасов молибдена. Основные добываемые элементы – это молибден и вольфрам, попутные – медь, золото, серебро, висмут. Кроме того, имеется меньшее по размерам Гиче-Тырныаузское месторождение.

В настоящее время оба месторождения не разрабатываются.

Транспорт 
Через район проходит региональная автотрасса «Прохладный — Баксан — Эльбрус» . Общая протяжённость автомобильных дорог на территории района на 2016 год составляло — 852,8 км. Из них асфальтированы — 13%, с гравийным покрытием — 50%, другие — 37%. 

Все населённые пункты района имеют налаженное рейсовое сообщение с районным центром — городом Тырныауз и Нальчиком.

См. также 
 Административное деление Кабардино-Балкарской республики
 Населённые пункты Кабардино-Балкарии

Ссылки 
 Официальный сайт Эльбрусского района 
 Эльбрусский район на портале Правительства КБР 
Телеграм https://t.me/elbrusraion_adm

Вконтакте  https://vk.com/club203002789

Одноклассники https://ok.ru/profile/557543945148

-Telegram-канал и.о. главы администрации Курмана Соттаева https://t.me/kurmansottaev

-Страница и.о. главы администрации Курмана Соттаева в Вконтакте https://vk.com/id513264368

-Страница и.о. главы  администрации Курмана Соттаева в Одноклассниках https://ok.ru/profile/599664242472 }}

Примечания